Thorst est un patronyme danois pouvant désigner:

Patronyme
Kjeld Thorst (né en 1940), joueur danois de football
 (né en 1965), joueur danois de football

Homonymie de patronyme
Patronyme danois